Entropia peut faire référence à :

 Entropia Universe (anciennement connu sous le nom de Project Entropia), un MMORPG sur un univers virtuel.
 Entropia (album), un album de musique du groupe de metal progressif suédois, Pain of Salvation
 Entropia, une revue semestrielle parue de 2006 à 2014 aux éditions Parangon.
 Entropia, le premier livre du second cycle de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam, sorti en 2011.
 Entropia, sous titré La vie au-delà de la civilisation industrielle, roman d'anticipation de Samuel Alexander, sorti en 2013 en version originale en anglais, puis en 2017 dans la traduction française.

Voir aussi